Die Ethias Trophy 2015 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Oktober 2015 in Mons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Mons